Кубок Либертадорес 2021 (, ) — 62-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного международного клубного футбольного турнира Южной Америки, который проводился под эгидой КОНМЕБОЛ с 23 февраля по 27 ноября 2021 года. Финальная игра состоялась на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, причём там же состоялся и финал второго по значимости турнира этого же сезона — Южноамериканского кубка.

Победитель турнира примет участие в клубном чемпионате мира 2021 и Рекопе Южной Америки 2022.

Участники

Жеребьёвка 
Жеребьёвка квалификационных этапов и группового этапа состоялась 5 февраля 2021 года в 12:00 (UTC−3), в конференц-центре КОНМЕБОЛ в парагвайском городе Луке.

Сортировка команд проводилась на основании рейтинга клубов КОНМЕБОЛ. В скобках указано место команды в данном рейтинге. Сеяные команды будут проводить ответную встречу дома.

Для третьего квалификационного этапа жеребьёвка не проводилась. Команды сыграют стыковые матчи за выход в групповой этап по следующей сетке:
 Победитель пары C1 второго этапа — победитель пары C8 второго этапа
 Победитель пары C2 второго этапа — победитель пары C7 второго этапа
 Победитель пары C3 второго этапа — победитель пары C6 второго этапа
 Победитель пары C4 второго этапа — победитель пары C5 второго этапа

Расписание 
Ниже представлено расписание турнира. Жеребьёвка пар в плей-офф состоится в начале июня года, после окончания группового этапа.

Квалификационные этапы

Первый квалификационный этап 
Первые матчи были сыграны 23–24 февраля, ответные матчи — 2–3 марта 2021 года.

|}

Второй квалификационный этап 
Первые матчи были сыграны 9–11 марта, ответные матчи — 16–18 марта 2021 года.

|}

Третий квалификационный этап 
Первые матчи были сыграны 6–9 апреля, ответные матчи — 13–15 апреля 2021 года. Выигравшие команды прошли в групповой этап Кубка Либертадорес, проигравшие команды отправились в групповой этап Южноамериканского кубка.

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Бомбардиры 
  Габигол ( «Фламенго») — 11 голов
  Фред ( «Флуминенсе») — 7 голов
  Халк ( «Атлетико Минейро») — 7 голов
  Бруно Энрике ( «Фламенго») — 6 голов
  Рони ( «Палмейрас») — 6 голов
  Мигель Борха ( «Хуниор») — 6 голов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Кубок Либертадорес 2021 на сайте КОНМЕБОЛ

Кубок Либертадорес 2021